Суперкопа де Еспаня 2014 е 31-вото издание на Суперкопа де Еспаня, се проведе в две срещи на разменено гостуване, което се състоя на 19 и 22 август 2014 година. Отборите спорещи за трофея са Реал Мадрид, спечелил Купата на краля през сезон 2013/14 и Атлетико Мадрид, завършил на първо място в Примера дивисион през сезон 2013/14.

Витрина на двубоите

Първи мач

Втори мач

Вижте също 
 Примера дивисион 2013/14
 Купа на краля през сезон 2013/14
 Реал Мадрид през сезон 2014/15

Източници 

Сезон 2014/15 във футбола
2014
Спорт в Мадрид
Реал Мадрид
ФК Атлетико Мадрид